Микита Олексійович Мандрика ( прибл.  —  після ) — військовий товариш Кобизької сотні.

Біографія 
Народився в родині Олексія Васильовича Мандрики, сотника кобизького.

З 1735 р. значковий товариш Київського полку. З 1741 р. військовий товариш. 23 червня 1768 "для його сивої старості та по довготривалій службі” звільнений від усіх служб в чині полкового осавула. 

12 червня 1784 внесений в   VI ч. родословної книги Київського намісництва

Родина 

Був одружений з Феодосією Яківною Пилипенко, донькою переяславського полкового осавула Якова Михайловича Пилипенко.

Примітки 

Микита Олексійович